Bellerberg ist der Name oder Namensbestandteil von Bergen in Deutschland:

 Bellerberg (Mindelstetten) (), bei Mindelstetten, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Ettringer Bellerberg (auch: Ettringer Bellberg; ), bei Ettringen in der Eifel, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Mayener Bellerberg (auch: Mayener Bellberg; ), bei Mayen in der Eifel, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz